
Termin -{R64}- ima više značenja.

 R-oznake, R64: Štetno za bebe koje doje
 R64 put (Južna Afrika), autoput